Christian Blom (1782-1861), Noors componist en reder
 Christian Blom (1870-1960), Noors marineofficier, expert in onderzeeboten
 Christian Blom (1974), Noors componist, gespecialiseerd in elektronische muziek 
 Christian Blom (acteur), Nederlands acteur